Брильмайер — фамилия:

 Брильмайер, Клотильда (1867—1915) — американская художница, дочь Эрхарда Брильмайера.
 Брильмайер, Эрхард (1841—1917) — американский и канадский архитектор немецкого происхождения.

См. также 
 Бриль